S2 puede referirse a:
 S2, en las frases S (consejos de utilización para trabajar con sustancias peligrosas) quiere decir Manténgase fuera del alcance de los niños.
 Grumman S-2 Tracker, avión antisubmarino de 1952.
 S/2007 S 2, un satélite natural de saturno.
 S2 (S0-2), estrella muy próxima al centro de la Vía Láctea.
 DVB-S2, un sistema que permite incrementar la capacidad de transmisión de datos y televisión digital a través de un satélite.
 Bentley S2, un coche de lujo de 1959.
 SABCA S.2., un avión comercial monomotor de 1926.
Samsung Galaxy S II, teléfono inteligente de Samsung del 2011.